personen
William Lilly, 17e-eeuws Engels astroloog
plaatsen
Lilly (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Eure
Lilly (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Lilly (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Zie ook:
Lily (doorverwijspagina)